Recovery kan henvise til 

 Recovery (Runrig-album), et album fra 1981 af Runrig
 Recovery (Eminem-album), et album fra 2010 af Eminem